Illubabor peut référer à :

l'ancienne province d'Illubabor en Éthiopie ;
la zone Illubabor en Éthiopie dans la région d'Oromia.